Lohwynenko ist der Familienname folgender Personen:
 Alina Lohwynenko (* 1990), ukrainische Sprinterin
 Iwan Lohwynenko (* 1922), ukrainischer Schriftsteller und Polizeioberst
 Oleksij Lohwynenko (1946–2016), ukrainischer Übersetzer
 Witalij Lohwynenko (1928–1990), ukrainischer Schriftsteller

Siehe auch: 
 Logwinenko